Russel est un nom propre britannique, d'origine française, qui peut faire référence à :

Prénom 
Russel est un prénom masculin américain notamment porté par :
 Russel-Aurore Bouchard (1948-), écrivaine et historienne québécoise ;
 Russell Bowles (1909-1991), tromboniste de jazz américain ;
 Russel Crouse (1893-1966), scénariste et producteur américain ;
  (né au ), scénariste et producteur américain ;
 Russel Mwafulirwa (1983-), footballeur malawite ;
 Russel Norman (1967-), homme politique néo-zélandais ;
 Russell Schroeder (1943-), dessinateur américain ;
 Alfred Russel Wallace (1823-1913), naturaliste, géographe, explorateur, anthropologue et biologiste britannique ;

Patronyme 

 Patrick Russel (1946-), skieur alpin français ;
 Sheikh Russel (1964-1975), le plus jeune enfant de Sheikh Mujibur Rahman, père fondateur et premier président du Bangladesh ;
 Stanislas Russel (1811-1862), explorateur français d’origine britannique ;

Pseudonyme 

 Tony Russel (1925-2017), pseudonyme d'Antonio Pietro Russo, acteur américain, d’origine italienne.

Personnage de fiction 
 Russel Hobbs (1975-), personnage de fiction qui représente le batteur du groupe Gorillaz.

Hydronyme 
 Russel creek, rivière de l'Edisto Island en Caroline du Sud aux États-Unis.

Oronyme 
 , sous-chaîne de montagnes de la chaîne  et de la chaîne Omineca, en Colombie-Britannique au Canada.

Références 

Prénom anglais
Patronyme anglais